Simón Boric Font (Punta Arenas, Magallanes, 1 de marzo de 1988) es un periodista chileno. Hermano del presidente de Chile Gabriel Boric.

Estudios 
En el año 2007 ingresó a la Universidad de Chile a la carrera de periodismo, titulándose en el año 2012. Durante el año 2011 fue de intercambio a estudiar a The George Washington University en Estados Unidos. Más tarde, en el año 2013 regresaría a dicha universidad a realizar un posgrado en Ciencias políticas y gobierno.

Ocupación 
Desde agosto hasta diciembre del año 2009 ejerció como periodista en práctica en TVN. Desde junio del mismo año hasta marzo del año 2012 también fue director y conductor del Programa Libre y Gratis en la Radio Universidad de Chile. Trabajó como periodista en la OEA desde enero hasta mayo del año 2011. Desde junio del mismo año hasta marzo del año 2012 trabajó como secretario ejecutivo en la Primera Conferencia Internacional de Estudios Periodísticos. Desde noviembre del año 2011 hasta marzo del año 2013 fue periodista y editor de contenidos del programa Mesa de Diálogo del periódico El Mostrador; trabajó junto a Rayén Araya y Álvaro Valenzuela. Desde noviembre del año 2014 hasta noviembre del año 2016 trabajó como periodista en la Radio Bío Bío y Bío Bío TV, fue corresponsal durante las elecciones presidenciales en Estados Unidos en el año 2016. Desde julio del año 2014 hasta la actualidad es Jefe de Prensa y Coordinador General de Comunicaciones en la Universidad de Chile. También es asesor de comunicaciones en Enseña Chile desde abril del año 2019 hasta la actualidad.

Referencias 
https://cl.linkedin.com/in/sboric

Alumnado de la Universidad de Chile
Periodistas de Chile
Puntarenenses
Magallánicos